Asahi se poate referi la:

Localități
 Orașul Asahi, o localitate în Japonia, în prefectura Mie
 Orașul Asahi, o localitate în Japonia, în prefectura Toyama
 Orașul Asahi, o localitate în Japonia, în prefectura Yamagata
 Municipiul Asahi, o localitate în Japonia, în prefectura Chiba

Companii
 Asahi Breweries
 Asahi Shimbun